

Fumetti e cartoni animati
I corti – serie di cortometraggi animati dei Simpson
I corti di Don Rosa

Geografia
Monchio delle Corti – comune della provincia di Parma
Poggio delle Corti – frazione di Perugia
Corti – sede comunale di Costa Volpino in provincia di Bergamo
Corti – frazione di Campodolcino in provincia di Sondrio

Persone 
Alessio Corti – maestro organista italiano
Alfonso Giacomo Gaspare Corti – chirurgo e scienziato italiano
Bonaventura Corti – presbitero, scienziato e botanico italiano
Bruno Corti – politico e sindacalista italiano
Claudio Corti – alpinista italiano
Claudio Corti – ciclista italiano
Claudio Corti – pilota motociclistico italiano
Daniele Corti – calciatore italiano
Domenico Corti – architetto italiano
Enrica Corti – attrice italiana
Espera Oscar de Corti, noto come Iron Eyes Cody – attore statunitense
Eugenio Corti – scrittore e saggista italiano
Fosco Corti – direttore di coro, compositore e organista italiano
Giovanni Corti – vescovo cattolico italiano
Giuseppe Corti – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
Giuseppe Corti – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Jesse Corti, propr. Jose Juan Corti – attore e doppiatore venezuelano naturalizzato statunitense
Lancino Corti – poeta italiano
Leonardo Corti – calciatore argentino, di ruolo portiere
Luigi Corti – politico e diplomatico italiano, senatore del Regno d'Italia
Marco Corti – ex ciclista su strada italiano
Maria Corti – filologa, critica letteraria, scrittrice e semiologa italiana
Mario Corti – compositore e violinista italiano
Mario Corti – calciatore italiano
Mario Corti – dirigente d'azienda svizzero
Matteo Corti – medico italiano
Morris Corti, pseudonimo di Moreno Corti – disc jockey e produttore discografico italiano
Nello Corti – calciatore italiano, di ruolo difensore
Piero Corti – medico italiano
Renato Corti – cardinale e vescovo cattolico italiano
Roberto Corti – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere
Stefano Corti – politico italiano.
Stefano Corti – comico, personaggio televisivo e conduttore televisivo italiano
Valentina Corti – attrice italiana

Altro
Corti di Danger Force – serie televisiva statunitense
I corti di Aldo, Giovanni & Giacomo – spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo
Organo del Corti – parte dell'orecchio interno
Villa Le Corti – villa storica sita nel comune di San Casciano in Val di Pesa (FI)

Pagine correlate
Corte
Corto
Curti (disambigua)

Altri progetti